Harry Brown (1907–1963) skót labdarúgó
 Harry Brown (1917–1986) amerikai költő, író, forgatókönyvíró
 Harry Brown (1924–1982) angol labdarúgó (Queens Park Rangers)
Filmművészet
 Harry Brown, 2009-ben bemutatott brit filmthriller
Lásd még
 Harold Brown (egyértelműsítő lap)